Август Людвиг Ангальт-Кётенский (; 9 июня 1697, Кётен — 6 августа 1755, там же) — князь Ангальт-Кётена из династии Асканиев.

Биография 
Август Людвиг — третий сын князя Ангальт-Кётена Эмануэля Лебрехта и его морганатической супруги Гизелы Агнессы фон Рат, имперской графини Нинбургской. В соответствии с примогенитурой, введённой в Ангальт-Кётене в 1702 году, Август Людвиг получил от своего старшего брата Леопольда в качестве компенсации эксклав, построенный в 1547 году Георгом III Ангальт-Дессауским дворец и угодья Вармсдорф со всеми их доходами.

В 1722 году Август Людвиг вступил в морганатический брак с Агнессой Вильгельминой фон Вутенау (1700—1725), возведённой в 1721 году в звание графини Вармсдорфской. В январе 1726 года Август Людвиг вступил во второй брак с графиней Эмилией фон Промниц, дочерью графа Эрдмана II фон Промница. В ноябре 1732 года Август Людвиг женился в третий раз на графине Анне фон Промниц, сестре своей второй супруги. В 1765 году в результате матримониальной политики владения Плес в Верхней Силезии отошли в 1765 году дому Ангальт-Кётен.

После смерти старшего брата Леопольда и его единственного сына Эмануэля Людвига в 1728 году Август Людвиг наследовал ему в Ангальт-Кётене и сразу столкнулся со сложными проблемами. Два неудачно разрешившихся судебных разбирательства — со вдовой Леопольда Шарлоттой Фридерикой Нассау-Зигенской, потребовавшей вдовье содержание, и дочерью Леопольда от первого брака Гизелой Агнессой, претендовавшей на наследство отца, ввергли княжество в долговую пучину. Княжество было вынуждено выплачивать Шарлотте Фридерике, несмотря на её новое замужество, до самой её смерти в 1785 году содержание, составившее 200 тысяч имперских талеров. Гизеле Агнессе было выплачено 335 тысяч имперских талеров. Долги княжества за несколько лет превысили втрое ежегодный доход Ангальт-Кётена.

Потомки 
В морганатическом браке с Агнессой Вильгельминой фон Вутенау родились:
 Гизела Генриетта (1722—1728)
 Агнесса Леопольдина (1724—1766)

Во втором браке с Эмилией фон Промниц родились:
 Кристиана Анна Агнесса (1726—1790), замужем за графом Генрихом Эрнстом Штольберг-Вернигеродским (1716—1778)
 Фридрих Август (1727—1729)
 Иоганна Вильгельмина (1728—1786), замужем за князем Иоганном Карлом Фридрихом Каролат-Бейтенским (1716—1791)
 Карл Георг Лебрехт (1730—1789), князь Ангальт-Кётена, женат на принцессе Луизе Шлезвиг-Гольштейн-Глюксбургской (1749—1812)
 Фридрих Эрдман (1731—1797), князь Ангальт-Кётен-Плеса, женат на графине Луизе Штольберг-Вернигеродской (1744—1784)

В третьем браке с Анной фон Промниц (1711—1750):
 Шарлотта София (1733—1770)
 Мария Магдалена (1735—1783)

Примечания

Литература 
 Hermann Wäschke. Anhaltische Geschichte. — 3 Bände. — Köthen: Schulze, 1912—13.
 Karl Prinz von Isenburg. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten. — 2 Bände. — Marburg, 1953.

Дети от морганатических браков Асканиев
Правители Ангальт-Кётена